FHSH steht für:
 Fachhochschule des Heeres
 Fachhochschule Schwäbisch Hall
 Flughafen St. Helena (ICAO-Code)

Abkürzung